Лино́во () — агрогородок в Пружанском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Линовского сельсовета. Расположен в 10 км от административного центра Пружаны.

История 
Первое упоминание о поселении в летописи относится к XVI веку. Тогда оно было центром Линовского войтовства, которое входило в Кобринскую экономию Подляского воеводства.

О происхождении названия Линово существует несколько легенд. В одной из них сообщается, что в этой местности жил граф Линь. У него было два сына. Они были хорошо воспитанными. Чтобы быть известными в округе, граф просил своих сыновей уберечь свою фамилию. Один из сыновей женился и уехал из этих мест, второй женился на богатой барышне и при этом изменил свою фамилию с Линь на Лина. Отсюда якобы бы и происходит название села Линово, так говорят старожилы, но правда ли это? Так играя словами мы можем дойти до того, что Линь происходит из местности Линь, что в Тибете и переводится как место долгожителей.

Вторая легенда говорит, что на месте, где сейчас находится деревня Линово, когда-то была большой пруд. В этом водоёме водилось много рыбы, особенно Линёв. Место это назвали линёвая, и деревня, возникшая на этом месте, также получила такое же название. Это очень правдоподобно, потому что деревня располагается вблизи большого заболоченного урочища Туроса. Эти земли сейчас осушенные, и от бывшего рыбного богатства почти не осталось и следа.

Исходя из белорусского языка следует добавить о существовании слова «Линёвішча», как место линьки ужей, в таких местах и водятся эти шикарные гады.

В разные времена название деревни на картах и документах писалось по-разному: Линева, Линево, Линово, Linowa, Linowo, Linovo, Линава, Линово. В настоящее время на всех официальных документах и картах пишется Линово.

В 1987 деревня Линово-2 слилась с деревней Линово и стала одним населенным пунктом.

С 2009 вместо деревни Линово во всех документах пишется агрогородок Линово (аг. Линово).

Культура 

 Музейная экспозиция «История вычислительной техники» ГУО "Линовская средняя школа"
 Музейная экспозиция «Этнаграфiчны куток «Беларуская хатка» ГУО "Линовская средняя школа"

Достопримечательность

Утраченное наследие 

 Костёл (1936)

См. также 
Дворцово-парковый комплекс Трембицких «Линово»

Примечания

См. также 
 Гетто в Линово

Агрогородки Пружанского района